Brašljan može označavati:
 Bršljan (biljni rod) Hedera, biljni rod iz porodice Araliaceae.
 Bršljan (biljna vrsta), Hedera helix, biljna vrsta iz roda Hedera